Verbeke est un patronyme néerlandais qui peut faire référence à :

Étymologie 
Verbeke est une variante de . Ver- est la contraction des mots néerlandais van et der qui signifie « du ». Beek est un mot néerlandais qui signifie ruisseau. Verbeek (Van der beek, littéralement « du ruisseau ») et ses variantes renvoient donc à quelqu'un qui habitait près d'un ruisseau.

Variantes 
Il existe de nombreuses variantes de Verbeke, selon que l'on contracte ou non van et der et que l'on accole ou non les parties du mot (ex. Verbeecke, Van der Beecke, Vander Beecke, Vanderbeecke) et selon diverses modificatications orthographiques : par exemple au sud des Pays-Bas, le -k peut se muer en -ck.

Des variantes plus éloignées mais de même sens sont Beekman et ses dérivés, « l'homme du ruisseau ».

Patronyme 

 Aloïs Verbeke (1834-1914), homme politique belge ;
 Annelies Verbeke (1976-), écrivain belge ;
 Grace Verbeke (1984-), coureuse cycliste belge ;
 Kristel Verbeke (1975-), chanteuse belge ;
 Natalia Verbeke (1975-), actrice argentine naturalisée espagnole ;
 Patrick Verbeke (1949-2021), guitariste, compositeur, chanteur de blues français ;
 Roger Verbeke (1930-2017), coureur cycliste belge ;
 Siegfried Verbeke (1941-), écrivain belge négationniste.

Divers 
 Verbeke Foundation, initiative privée belge en faveur de l'art contemporain.

Patronyme néerlandais
Patronyme flamand